«12 разгневанных мужчин» () может означать:
 «12 разгневанных мужчин» — телевизионная пьеса Реджинальда Роуза. Премьерный показ состоялся в 1954 году в передаче «Студия-1» американского телеканала CBS. В 2004 году дебют пьесы состоялся на Бродвее.
 «12 разгневанных мужчин» — американский фильм 1957 года режиссёра Сидни Люмета по одноимённой пьесе.
 «12 разгневанных мужчин» — американский телефильм 1997 года режиссёра Уильяма Фридкина по одноимённой пьесе.

См. также 
 «12» (рабочее название: «12 разгне́ванных мужчи́н») — российский полнометражный художественный фильм 2007 года режиссёра Никиты Михалкова, ремейк классической юридической драмы Сидни Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин» 1957 года.